Дамла́ Сёнме́з (род. 3 мая 1987, Стамбул) — турецкая актриса.

Биография и карьера 
Родилась в Стамбуле, где выросла и окончила среднюю школу. Два года Дамла училась играть на фортепиано и ещё год посвятила скрипке. Училась в коллеже Сорбонна во Франции, окончила театральный факультет в университете «Йедиепе». Со школьных лет Дамла играет в театре и снимается в различных рекламных роликах. В 2004 году получила роль Гюльчин в фильме «Стеклянная обувь», так началась актёрская карьера Дамлы. На счету у актрисы более 20-ти ролей в сериалах и фильмах. В 2010 году Дамла сыграла роль Махпейкер Кёсем Султан в фильме «Махпейкер».

Личная жизнь 
С августа 2014 года Дамла встречалась с актёром Усханом Чакыром.Расстались в 2020 .

Фильмография